Michael Brown 
 Michael Stuart Brown  (n. 1941) – biochimico statunitense
 Michael Brown (n.1949) – musicista statunitense
 Michael E. Brown  (n. 1965) – astronomo statunitense
 Michael Brown  (n. 1977) – calciatore inglese
 Michael Brown  (n. 2001) – grande maestro di scacchi statunitense

 Mike Brown
 Mike Brown  (n. 1962) – sciatore statunitense
 Mike Brown  (n. 1963) – cestista statunitense
 Mike Brown  (n. 1970) – giocatore e allenatore di pallacanestro statunitense 
 Mike Brown  (n. 1975) – lottatore statunitense di arti marziali
 Mike Brown  (n. 1978) – giocatore statunitense di football americano
 Mike Brown  (n. 1979) – hockeista su ghiaccio canadese
 Mike Brown  (n. 1984) – nuotatore canadese
 Mike Brown  (n. 1985) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Mike Brown  (n. 1985) – rugbista a 15 inglese
 Mike Brown  (n. 1989) – giocatore statunitense di football americano